|-
| 123501 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123502 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123503 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123504 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123505 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123506 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123507 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123508 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123509 - ||  || 26 noiembrie 2000 || La Silla || , , 
|-
| 123510 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123511 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123512 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123513 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123514 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123515 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123516 - ||  || 3 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123517 - ||  || 3 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123518 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123519 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123520 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123521 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123522 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123523 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123524 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123525 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123526 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123527 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123528 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123529 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123530 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123531 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123532 - ||  || 4 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 123533 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123534 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123535 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123536 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123537 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123538 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123539 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123540 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123541 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123542 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123543 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123544 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123545 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123546 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123547 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123548 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123549 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123550 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123551 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123552 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123553 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123554 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123555 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123556 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123557 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123558 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123559 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123560 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123561 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123562 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123563 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123564 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123565 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123566 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123567 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123568 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123569 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123570 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123571 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123572 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123573 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123574 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123575 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123576 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123577 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123578 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123579 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123580 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123581 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123582 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123583 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123584 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123585 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123586 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123587 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123588 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123589 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123590 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123591 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123592 - ||  || 7 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123593 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123594 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123595 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123596 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123597 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123598 - ||  || 18 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123599 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123600 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-